SIR oder Sir steht als Abkürzung für:
 Sampling-importance resampling, siehe Sequenzielle Monte-Carlo-Methode
 Schwefel-induzierte Resistenz, erhöhte Abwehrfähigkeit von Pflanzen bei erhöhter Schwefel-Versorgung
 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung
 Serial infrared, siehe Infrared Data Association #SIR (Serial Infrared)
 Susceptible-Infected-Recovered-Model, mathematisches Modell in der Biologie, siehe SIR-Modell
 Société Ivoirienne de Raffinage, ivorische Raffineriegesellschaft
 South Indian Railway, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Indien
 Standard incidence ratio, statistische Maßzahl zur Quantifizierung einer Risikoerhöhung in der Epidemiologie, siehe Standardisiertes Inzidenzverhältnis
 Substrat-induzierte Respiration, Methode zur Bestimmung der mikrobiellen Biomasse in Böden
 Flughafen Sitten, Regionalflughafen in der Schweiz (IATA-Code)
 Staten Island Railway, Eisenbahnstrecke in New York City
 Superibérica de Rugby, spanischer Rugby-Union-Wettbewerb
 Jesus Sirach, deuterokanonisches Buch des Alten Testaments

Sir steht für:
 Sir (Anrede), britisches Adelsprädikat und englischsprachige Höflichkeitsanrede
 Sir Irisch Moos, Marke von Mäurer & Wirtz

Sir oder Šír ist der Familienname folgender Personen:
 Edouard Morot-Sir (1910–1993), französischer Philosoph, Romanist und Literaturwissenschaftler
 Jaroslav Šír (* 1923), tschechoslowakischer Skisportler
 Jean Sir (* 1899), deutscher Hundezüchter und Buchautor
 József Sir (1912–1996), ungarischer Sprinter
 Michael Sir (1862–1937), deutscher Kaufmann und Politiker

Siehe auch:

 Sire
 Sier
 Sirr

Abkürzung